Аргинбаев — фамилия; имеет женскую форму Аргинбаева.
 Аргинбаев, Шахан (1919—2004) — советский военнослужащий, Герой Социалистического Труда, ветеран Великой Отечественной войны.
 Аргинбаева, Светлана Робертовна (род. 1966) — российская певица, народная артистка Республики Башкортостан.